Davisov pokal 1957 je bil šestinštirideseti teniški turnir Davisov pokal.

Izidi

Ameriški del

Finale

Vzhodni del

Finale

Evropski del

Finale

Mednarodni del

Challenge

1957 v športu
1957